Mount Hancock bezeichnet mehrere Berge:

In Australien:
 Mount Hancock (Australien), in Queensland

In den Vereinigten Staaten:
 Mount Hancock (Montana)
 Mount Hancock (New Hampshire)
 Mount Hancock (Wyoming)

Siehe auch:
 Hancock Hill
 Hancock Mountain
 Hancock Peak